Bryan Adams peut désigner :
 Bryan Adams (1959-), un auteur-compositeur-interprète multi-instrumentiste canadien ;
 Bryan Adams, le premier album solo de Bryan Adams, sorti en 1980 ;
 Bryan Adams (1977-), un joueur professionnel de hockey sur glace.